Уюньцимг (, жен., род. в дек. , на территории современного Бэйпяо, пров. Ляонин), зампред ПК ВСНП (2003—2013, с 2008 года — 3-й), председатель правительства АР Внутренняя Монголия (2000—2003), член ЦК КПК (2002—2012, кандидат с 1992 года). Монголка.

Окончила научно-технический колледж во Внутренней Монголии.

Член КПК с июля 1966 года, член ЦК КПК 16-17 созывов (кандидат 14-15 созывов).

В 1989—1994 годах завотделом пропаганды парткома, в 1994—2003 годах замглавы парткома АР Внутренняя Монголия и в 2000—2003 годах председатель правительства АР.

В 2003—2013 годах зампред ПК ВСНП 10-11 созывов (с 2008 года — 3-й по перечислению).

В 2005 году в кач-ве спецпосланника председателя КНР присутствовала на церемонии инаугурации президента Монголии Намбарына Энхбаяра.

Примечания 

Члены ЦК КПК
Заместители председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей